Ош-Сюд-Эст-Сесан (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг-Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Ош.

Код INSEE кантона — 3203. Всего в кантон Юго-восточный Ош — Сесан входят 10 коммун, из них главной коммуной является Ош.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 9591 человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Ош-Сюд-Эст-Сесан на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE 

Кантоны департамента Жер